Свята Ірина, або свята Ірена

 Ірина Афінська — візантійська імператриця.
 Ірина Єгипетська
 Ірина Македонська
 Ірина Римська
 Ірина Угорська
 Ірина Хрисовалантська
 Ірина Томарська — місцева португальська свята.
 Ірина Фессалонікійська